Сассоли () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Сассоли, Давид (1956—2022) — итальянский журналист и политик, председатель Европейского парламента (с 2019).
 Сассоли, Дина (1920—2008) — итальянская актриса.